Dinosauria: el nom científic en llatí del superordre al qual pertanyen els animals vulgarment anomenats «dinosaures»;
 Dinosauria (museu): un museu situat a Espéraza (en el sud de França) i especialitzat en l'exposició permanent d'esquelets complerts de dinosaures.